Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2000 war die zweite Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 7. bis 9. Juni 2000 in Kirkel statt und damit zum ersten Mal in Deutschland.

Weltmeister wurde der Russe Jewgeni Stalew. Der Titelverteidiger besiegte im Finale den Kasachen Emil Mudarissow mit 7:6. Den dritten Platz belegten der Russe Aslan Busojew und der Italiener Giorgio Margola. Oliver Ortmann und Uwe Sander erreichten als beste Deutsche das Achtelfinale.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2000
Billardveranstaltung 2000
Sportveranstaltung im Saarland
Sport (Saarpfalz-Kreis)
Kirkel
Billardturnier in Deutschland